

Села:
 Вишнівка — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Вишнівка — Вінницька область, Погребищенський район
 Вишнівка — Волинська область, Ковельський район
 Вишнівка — Житомирська область, Звягельський район
 Вишнівка — Запорізька область, Василівський район
 Вишнівка — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Вишнівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Вишнівка — Харківська область, Куп'янський район
 Вишнівка — Чернігівська область, Прилуцький район

 Вишнівка — назва села Завишень у Сокальському районі Львівської області у 1951—1990 рр.
 Вишнівка — колишнє село в Херсонській області.
Селище:
 Вишнівка — Черкаська область, Золотоніський район
Річка
 Вишнівка — притока Сяну

Вишнівка () — село, Гродненська область, Берестовицький район